Fikcyjne postaci ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Denethor – elf, wódz Nandorów w Pierwszej Erze.
 Denethor I – namiestnik Gondoru w latach 2477–2489 Trzeciej Ery
 Denethor II – namiestnik Gondoru w latach 2984–3019 Trzeciej Ery

de:Figuren in Tolkiens Welt#Denethor